De Gasperi ima više značenja:
 De Gasperi, Mantua
 De Gasperi, Treviso